Cufré puede referirse a:
 Leandro Cufré: Futbolista argentino.
 Cufré: Localidad uruguaya del departamento de Colonia.
 Boca del Cufré: Balneario uruguayo del departamento de San José.
 Arroyo Cufré: Curso de agua que sirve de límite entre los departamentos de Colonia y San José, en Uruguay.